Aleksa Uskoković – cestista serbo
 Luka Uskoković – calciatore montenegrino
 Veljko Uskoković – ex pallanuotista montenegrino